Coppa Italia 2021-2022, var den 44:e upplagan av Coppa Italia. Den utspelade sig mellan 30 december 2021 och 6 januari 2022. I turneringen deltog åtta lag. Imoco Volley vann tävlingen för fjärde gången och för tredje gången i rad.

Regelverk 
Lagen möttes i kvartsfinaler, semifinaler och final. Alla möten var enkelmöten..

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Sportåret 2021
Sportåret 2022
2021/2022
Volleybollsäsongen 2021/2022